A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női hétpróba versenyszámát augusztus 15. és 16. között tartották a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 6000 pont, míg a B-szint 5800 pont volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női hétpróbában:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

100 méteres gátfutás 
A versenyszám augusztus 15-én 9:00-kor vette kezdetét.

Magasugrás 
A versenyszám augusztus 15-én 10:30-kor vette kezdetét.

Súlylökés 
A versenyszám augusztus 15-én 19:00-kor vette kezdetét.

200 méteres síkfutás 
A versenyszám augusztus 15-én 21:15-kor vette kezdetét.

Távolugrás 
A versenyszám augusztus 16-án 9:50-kor vette kezdetét.

Gerelyhajítás 
A versenyszám augusztus 16-án 19:00-kor vette kezdetét az A csoport számára, a B csoport 20:10-kor kezdett.

800 méteres síkfutás 
A versenyszám augusztus 16-án 21:35-kor vette kezdetét.

Végeredmény 

* - Ljudmila Blonszkát doppingvétség miatt kizárták.

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon